Dührkop ist der Familienname folgender Personen:
 Bárbara Dührkop Dührkop (* 1945), spanische Politikerin 
 Gerd Dührkop (* 1942), deutscher Leichtathlet
 Günter Dührkop (1925–2002), deutscher Maler und Grafiker 

Siehe auch:
 Dürkop (Begriffsklärung)
 Dührkoop
 Dürkopp (Begriffsklärung)
 Düerkop